Durant je priimek več znanih oseb:

 Dick Durant, ameriški dirkač
 Don Durant (1932—2005), ameriški pevec in igralec
 Kevin Durant (*1988), ameriški košarkar
 William James Durant (1885—1981), ameriški zgodovinar